Amerikai Egyesült Államok
 Mound (Louisiana)
 Mound (Minnesota)
 Mound (Nyugat-Virginia)
 Mound (Texas)
 Mounds (Illinois)
 Mounds (Oklahoma)